Somebody to Love — сингл американской музыкальной группы OneRepublic, выпущенный 11 сентября 2019 года как третий сингл из пятого студийного альбома Human.

Описание 
Песня была написана JT Roach первоначально для телесериала Songland и включает вступление, состоящее из синтезаторов и голоса Райана Теддера, а затем заканчивается типично поп-роковым припевом.

Отслеживание 
Тексты и музыка написаны Райаном Теддером, Брентом Катцлом, Дж.Т. Роучем, Эндрю Уэллсом, Джинтае Ко, Эстер Дин, Шейном МакЭналли, Эндрю ДеРобертсом и Кевином Фишером.

1. Somebody To Love — 3:01

Ссылки 
 Filmato audio OneRepublic — Somebody To Love (lyric video) на YouTube , 12 сентября 2019 г.
 Modifica su Wikidata
Somebody To Love на Discogs , Zink Media. Modifica su Wikidata
 (RU) Somebody to Love, на MusicBrainz , MetaBrainz Foundation. Modifica su Wikidata

Песни OneRepublic